Dupin puede referir a:

C. Auguste Dupin, detective de ficción creado por Edgar Allan Poe.
Louis Ellies du Pin, filósofo francés del , también conocido como Louis Ellies Dupin.
 Charles-Louis Du Pin, escrito también como Dupin, militar francés que luchó en la segunda intervención francesa en México.
 Charles Dupin, (nombre completo: Pierre Charles François Dupin ( Varzy, Nièvre, 6 de octubre de 1784 – 18 de enero de 1873, París); matemático, economista, profesor de mecánica, ingeniero y barón francés del .